Pojem Černá brána je nejednoznačný a může mít následující významy:

 Černá brána (sedlo) – horské sedlo v hraničním hřebeni Lužických hor mezi vrcholy mezi Pěnkavčí vrchem a Weberbergem
 Černá brána (skalní útvar) – skalní útvar při ústí zalesněného Hřebcového dolu v Jetřichovických stěnách
 Černá brána (České Švýcarsko) – pískovcová brána v Českém Švýcarsku
 Černá brána (Vimperk) – zachovaná brána městského opevnění ve městě Vimperk

Jako Černá brána se také označuje brána v Tolkienově Středozemi, zabraňující nepřátelům Saurona vstoupit do jeho země Mordoru. Obvykle se nazývá Morannon.